Jacques Dubois ou Jacobus Sylvius (1478-1555), médecin français ;
 Jacques Dubois (1693-1763), ébéniste français ;
 Jacques Dubois (1723-1792), maître écrivain français ;
 Jacques Charles Dubois dit Dubois-Thainville (1762-1847), militaire français ;
 Jacques Dubois (1912-1994), photographe français ;
 Jacques Dubois (1919-1991), moine bénédictin français, directeur d'études à l'École pratique des hautes études ;
 Jacques Dubois (1929-2016), enseignant et archéologue français ;
 Jacques Dubois (1933-), sociologue belge.